Osoby o nazwisku Wyspiański
 Franciszek Wyspiański (1836–1901), rzeźbiarz, fotograf
 Stanisław Wyspiański (1869–1907),  dramaturg, poeta, malarz, grafik, architekt
 Tadeusz Wyspiański (1896–1907), lekarz, oficer Wojska Polskiego
 Witold Wyspiański (1886–1945), geolog, nauczyciel, działacz społeczny, polityk

 Inne
 Pawilon Wyspiańskiego